Hanna Linnea Öberg (ur. 2 listopada 1995 w Kirunie) – szwedzka biathlonistka, dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna medalistka mistrzostw świata.

Przebieg kariery 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2012 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Kontiolahti, gdzie w kategorii juniorów młodszych zajęła między innymi drugie miejsce w sztafecie. Na rozgrywanych cztery lata później mistrzostwach świata juniorów w Cheile Grădiştei zdobyła złote medale w sprincie i biegu pościgowym oraz srebrny w sztafecie. 

W zawodach Pucharu Świata w biathlonie zadebiutowała 27 listopada 2016 roku w Östersund, zajmując szóste miejsce w sztafecie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła trzy dni później, zajmując ósme miejsce w biegu indywidualnym. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 22 grudnia 2018 roku w Novym Měscie kończąc rywalizację w biegu pościgowym na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedziły ją jedynie Marte Olsbu Røiseland z Norwegii i Włoszka Dorothea Wierer. W sezonach 2018/2019 i 2019/2020 zajmowała czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Przy tym w sezonie 2018/2019 zwyciężyła w klasyfikacji biegu masowego, a rok później była najlepsza w klasyfikacji biegu indywidualnego.

W 2018 roku wspólnie z Moną Brorsson, Anną Magnusson i Linn Persson zdobyła srebrny medal w sztafecie podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Ponadto zwyciężyła w biegu indywidualnym, wyprzedzając bezpośrednio reprezentującą Słowację Anastasiję Kuźminą i Laurę Dahlmeier. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Östersund zdobyła trzy medale. Najpierw zwyciężyła w biegu indywidualnym, przed Włoszką Lisą Vittozzi i Francuzką Justine Braisaz. Następnie razem z Sebastianem Samuelssonem zajęła trzecie miejsce w pojedynczej sztafecie mieszanej. Ponadto razem z Brorsson, Magnusson i Persson zajęła drugie miejsce w sztafecie. Podczas mistrzostw świata w Anterselvie w 2020 roku jedyny medal wywalczyła w biegu masowym, który ukończyła na trzeciej pozycji. Wyprzedziły ją tylko Røiseland i Wierer. Kolejne trzy medale zdobyła na mistrzostwach świata w Pokljuce w 2021 roku. W sztafecie mieszanej i pojedynczej sztafecie mieszanej była trzecia, a w biegu indywidualnym zdobyła tym razem srebrny medal. Na podium rozdzieliła Czeszkę Markétę Davidovą i Ingrid Landmark Tandrevold z Norwegii.

Jej młodsza siostra Elvira także jest biathlonistką.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach chronologicznie

Wszystkie miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w zawodach drużynowych

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia 
 
 
 

Ludzie urodzeni w Kirunie
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Szwedzkie biathlonistki
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1995